paus Gregorius IV, paus (827-844)
 Gregorius IV van Alexandrië, Grieks patriarch van Alexandrië (1398-1412)
 Gregorius IV van Amasea, patriarch van Constantinopel (1623)
 Ignatius Gregorius IV, Syrisch patriarch van Antiochië (1768-1781)
 Gregorius IV van Athene (+1828), aartsbisschop van Athene
 Gregorius IV van Antiochië, Grieks patriarch van Antiochië (1906-1928)